Cobalt RaQ — серия стоечных серверов, разработанная компанией Cobalt Networks Inc. (позже куплена Sun Microsystems). Серверы используют модифицированную операционную систему Red Hat Linux и проприетарный GUI для управлений сервером. Изначально системы RaQ укомплектовывались процессорами MIPS, поздние модели использовали чипы AMD K6-2 и Intel Pentium III.

Cobalt RaQ — вторая продуктовая линейка, произведённая Cobalt Networks; первой была Cobalt Qube.

Модели

Дальнейшая судьба 
Вскоре после покупки компании Cobalt Networks, Sun объявила о завершении производства серий RaQ и Qube. Поддержка последних систем RaQ 550 и Qube 3 была прекращена в 2007.

23 декабря 2003 Sun открыла исходный код RAQ550/Sausalito под лицензией BSD. С тех пор разработчики стараются поддерживать продукты Cobalt.

Ссылки 
 Cobalt Restore CD на сайте Sun 
 RaQ Installation Guide

Серверы и рабочие станции Sun